Franz Alfred Six – oficer (SS-Brigadeführer) służb specjalnych III Rzeszy, zbrodniarz wojenny.
 Les Six – grupa sześciu francuskich kompozytorów podchodzących w nowatorski sposób do muzyki francuskiej.
 SIX Swiss Exchange – szwajcarska giełda papierów wartościowych.
 Six serial telewizyjny
SIX – brytyjski musical Toby'ego Marlowa i Lucy Moss, opowiadający o sześciu żonach Henryka VIII.